Aleksander Sawicki (1866–1927) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Siedlce
 Aleksander Sawicki (1867–1915) – podpułkownik Armii Imperium Rosyjskiego, dowódca batalionu 35 Syberyjskiego Pułku Strzelców, pośmiertnie mianowany pułkownikiem, odznaczony orderami: św. Anny 4. stopnia z napisem „Za odwagę”, św. Anny 3. stopnia z mieczami i kokardą, św. Stanisława 2. stopnia, św. Włodzimierza 4. stopnia z napisem „Za 25 lat” i św. Anny 2. stopnia

Przypisy